Stauth ist der Familienname folgender Personen:
 Arnim Stauth (* 1957), deutscher Fernsehjournalist
 Georg Stauth (* 1942), deutscher Islamwissenschaftler, Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Staut
 Staudt (Begriffsklärung)
 Staud